Хангай (сомон) (монг.: Хангай ) – сомон Архангайського аймаку Монголії. 
 Хангай, Ханга́й — нагір'я в центральній частині Монголії, частина основного вододілу Північного Льодовитого океану і Центральної Азії.